Portman puede hacer referencia a:

Personas 
 Eric Portman (1901-1969), actor británico.
 John Portman (1924-2017), arquitecto y promotor inmobiliario estadounidense.
 Natalie Portman (1981-), actriz, productora y directora estadounidense de origen israelí 
 Rachel Portman (1960-), compositora británica.
 Rob Portman (1955-), hombre político estadounidense.

Lugares
Portmán, localidad cerca de Cartagena, España